Die Warid Pakistan Open 2006 fanden vom 18. bis 25. November 2006 in Islamabad, Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Es war mit 85.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger Thierry Lincou erreichte erneut das Endspiel, in dem er Grégory Gaultier mit 11:8, 6:11, 11:5 und 11:5 besiegte. Für Lincou war es der 18. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Arshad Iqbal Burki einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Islamabad